Добіляй (Радвилішкіський район)
 Добіляй (Расейняйський район)
 Добіляй (Тракайський район)